Евтух — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Евтух, Николай Борисович (1938—2022) — украинский педагог, академик НАПН Украины.

См. также 
 Евтухов